Die Métropole de Lyon besteht seit dem 1. Januar 2015 als französische Gebietskörperschaft mit Sonderstatus. Sie liegt in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, ihr Gebiet ist Teil des Arrondissements Lyon und umfasst aktuell die folgenden 59 Gemeinden:

Weblinks 

Metropole de Lyon
!